Феба може да се односи на:
 Феба, грчка богиња
 Феба (Леукипова кћерка)
 Феба (сателит)